Thirouin est un patronyme.

Personnalités 

 Audrey Thirouin, planétologue à l'observatoire Lowell aux États-Unis, dont l'astéroïde (10473) Thirouin porte le nom ;
 Jean-Louis Thirouin (1752-1822), industriel français du textile ;
 Marc Thirouin (1911-1972), juriste et ufologue français.

Noms dérivés 
 (10473) Thirouin, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, du nom de la planétologue Audrey Thirouin.